Last Days kan verwijzen naar:

Last Days (film), een film van Gus Van Sant uit 2005
The Last Days, een documentaire uit 1998

Zie ook 
 Last Day (Editors) - single van Editors